Агрега́тная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Курске:
 1-я Агрегатная улица.
 2-я Агрегатная улица.
 3-я Агрегатная улица.
 Агрегатная улица — улица в Ростове-на-Дону.

Украина 
 Агрегатная улица — улица в Киеве.